Pan može značiti:

 Pan (mitologija), bog pastira iz grčke mitologije
 Pan (mjesec), saturnov satelit
 NK PAN Donji Andrijevci, nogometni klub iz Donjih Andrijevaca 
 Pan (majmun), rod majmuna, poznatiji kao Čimpanze
 4450 Pan, asteroid
 Pan (krater), veliki krater na jupiterovom satelitu Amalteji
 Pan (pivo), hrvatsko pivo, puni Carlsberg Croatia d.o.o.
 Pan, Grčka, selo u Grčkoj
 Pan (novela), novela koju je napisao Knut Hamsun
 Pan (Miroslav Krleža), djelo Miroslava Krleže
 Pan (narod)
 Pan (jelo), popularno indijsko jelo
 Pan (newsreader), newsreader za Usenet
 Pan (turski sastav), turski sastav
 Pan (filipinski sastav), filipinski rock-sastav, osnovao Dong Abay
 Pan (prezime), kinesko prezime
 Pan (2015.), pustolovno-fantastični film o porijeklu Petra Pana 

Pan- kao prefiks označava sve članove neke skupine (npr. pan-europski - sve-europski)

Vidi i:
 PAN